Sezon (1954) był 52. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Vörös Lobogó. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Sándor Kocsis, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 33 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1954 w piłce nożnej